Rzepedka – góra
 Rzepedka – potok